Брэд Уильям Хэнке (; ) — американский актёр кино и телевидения.

Получил известность благодаря ролям в фильмах и телесериалах, в том числе эпизодической роли в сериале «Остаться в живых» и одной из главных ролей в фильме 2008 года «Удушье». Также он играл в эпизоде сериала «Гримм». На протяжении четвёртого и пятого сезонов Брэд Уильям Хэнке сыграл главного антагониста Дези Пискателла в американском комедийно-драматическом телесериале «Оранжевый — хит сезона».

Скончался 28 ноября 2022 года.

Фильмография

Примечания

Ссылки